Toponímia:
 Estats Units:
 Richmond (Comtat de Contra Costa), localitat estatunidenca de Califòrnia
 Richmond (Illinois)
 Richmond (Indiana)
 Richmond (Kansas)
 Richmond (Kentucky)
 Richmond (Louisiana)
 Richmond (Maine)
 Richmond (Massachusetts)
 Richmond (Minnesota)
 Richmond (Missouri)
 Richmond (Nova Hampshire)
 Richmond (Ohio)
 Richmond (Rhode Island)
 Richmond (San Francisco), barri de la ciutat californiana de San Francisco
 Richmond (Texas)
 Richmond (Utah)
 Richmond (Vermont)
 Richmond (Virgínia), capital de l'estat de Virgínia als Estats Units d'Amèrica
 Richmond Hill (Geòrgia), població dels Estats Units a l'estat de Geòrgia
 Richmond West, concentració de població designada pel cens dels Estats Units a l'estat de Florida
 Anglaterra: Richmond upon Thames, districte de Londres, Regne Unit
 Canadà: Richmond (Colúmbia Britànica)
 Miscel·lània: Richmond Football Club, club de futbol australià de Melbourne